Perugia (stad)
Perusia (geslacht), een geslacht van spanners (Geometridae)